Шеннон А. Чакраборти (род. 7 декабря 1985 года) — американская писательница исторического фэнтези. Ее дебютный роман «Латунный город» был высоко оценен читателями и стал финалистом нескольких премий в области научной фантастики и фэнтези, включая премию Кроуфорда, премию Комптона Крукса, премию «Локус», британскую премию фэнтези, Всемирную премию фэнтези, а также победил в конкурсе Booknest.eu премия за лучший дебютный роман. Продолжение трилогии, «Медное королевство», было опубликовано в 2019 году, став финалистом премии Джона У. Кэмпбелла и Goodreads Awards.

Биография 
Чакраборти родилась и выросла в Нью-Джерси в семье католиков, но в подростковом возрасте приняла ислам. Первоначально она намеревалась стать историком, специализирующимся на Ближнем Востоке, даже проходила обучение в Каире. Однако финансовый кризис 2008 года сорвал эти планы. Поэтому, пока Шеннон работала, чтобы прокормить себя и своего мужа, который учился на врача, она также занималась написанием того, что сама назвала «историческим фанфиком». Так появился ее первый роман, «Латунный город».

Шеннон живет в Нью-Йорке с мужем и дочерью.

Творчество

Трилогия Дэвабада 
Сюжет Трилогии Дэвабада строится вокруг девушки Нари, с которой мы встречаемся, когда она промышляет мелкими аферами в Каире конца XVIII века. Вскоре Нари открывается существование магии, джиннов и сокрытого волшебного города под названием Дэвабад.

Благодаря экзотическому колориту и блестяще сплетенным интригам уже первая книга серии, «Латунный город», получила множество хвалебных отзывов, в том числе в России. Вторая книга была встречена не менее тепло, автора продолжили хвалить за построение конфликтов, яркий финал и создание магической атмосферы.

Третья часть вышла в 2020 года.

Дальнейшие планы 
В планах у Чакраборти есть новая серия, посвященная приключениям пиратки в Индийском океане. Идея характеризуется как «Синдбад-Мореход встречает „Одиннадцать друзей Оушена“», посвящена сбору верной команды и охоте за легендарным сокровищем. Эта идея появилась у писательницы еще до издания «Латунного города», поскольку ей всегда была интересна история Индийского океана в эпоху Средневековья.

Выход первой книги серии запланирован на весну 2022.

Библиография

Трилогия Дэвабада 
 Латунный город (2017, в России 2018)
 Медное королевство (2019)
 Золотая империя ( 2020)

Примечания 

Писатели-фантасты США